Los Campeonatos de Croacia de ciclismo en contrarreloj se organizan todos los años.

Palmarés

Véase también 
 Campeonato de Croacia de Ciclismo en Ruta

Enlaces externos
 CN Croacia CLM (hombres) en cyclebase.nl

Croacia
Contrarreloj